Le tasha en est un instrument de musique sur trépied à une seule timbale.
 Tasha est le surnom de l'actrice britannique Michelle Thorne. 
 Tasha de Vasconcelos est un mannequin. 
 Tasha Tilberg (née en 1979), mannequin canadienne.

Voir aussi 

 Natasha